Westeuropaliga 2012/2013 steht für:

 Westeuropaliga 2012/2013 (Dressurreiten)
 Westeuropaliga 2012/2013 (Springreiten)